Анджей Гурка:

 Анджей Гурка — каштелян
 Анджей Гурка — староста генеральний

Гурки
Сторінки зі списками однофамільців-тезок